Obara ist der Familienname folgender Personen:

 Daisuke Obara (* 1981), japanischer Eishockeyspieler
 Hitomi Obara (* 1981), japanische Ringerin
 Obara Kuniyoshi (1887–1977), japanischer Reformpädagoge
 Maciej Obara (* 1981), polnischer Jazzmusiker 
 Tadashi Obara (* 1983), japanischer Eisschnellläufer
 Tetsujirō Obara (* 1941), japanischer Jazzmusiker
 Yuria Obara (* 1990), japanische Fußballspielerin